Otto Rosing ist der Name folgender Personen:

* Otto Rosing (Schriftsteller) (1896–1965), grönländischer Schriftsteller, Pfarrer, Maler und Bildhauer
 Otto Rosing (Regisseur) (* 1967), grönländisch-dänischer Filmregisseur